Ruby ("rubi", em inglês) pode se referir a:

Pessoas
Jack Ruby (Jacob L. Rubenstein) - homem que matou Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato do presidente americano John F. Kennedy
Ruby (atriz pornográfica), atriz pornográfica estadunidense
 Ruby Dee - atriz estadunidense (m. 2014)

Localidades

Ruby (Alasca)
Ruby (Carolina do Sul)

Outros
Rubygate
Caracteres Ruby - caracteres usados na tipografia de línguas ideográficas
Ruby (linguagem de programação) - uma linguagem de programação de computadores
Pokémon Ruby - jogo de vídeo game
Ruby (canção) - single da banda Kaiser Chiefs
Ruby (programa de televisão) - programa de televisão britânico

Ver também
Ruby (pistola)

Desambiguação